Monteroni puede referirse a:

 Montesano (San Antonio de Benageber), urbanización del área metropolitana de Valencia, España perteneciente al municipio de San Antonio de Benagéber.
 Montesano (Washington), ciudad ubicada en el condado de Grays Harbor en el estado estadounidense de Washington.
 Montesano sulla Marcellana, localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania.
 Montesano Salentino, localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia.